Gate kan syfta på:

Gate (flygplats) – plats i flygplatsterminalen 
Gate (ljudteknik) –  ljudutrustning som helt eller delvis dämpar svaga ljud
Gate (transistor) – styrspänning i en transistor

Geografi

Lettland 

 Gāte – vattendrag, Babītes Novads,

Sverige 
Gate, Hjo kommun – småort i Södra Fågelås socken

Se även
Simon Gate